Дивізіон 2: 1951–52 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 20 клубів, розділені на дві групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби АІК Стокгольм та ІФК Мальме, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північно-східна група 1951–52 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|АІК Стокгольм
|18||15||2||1||56||21||+35||32
|-
|2||style="text-align: left;"|Карлстадс БІК
|18||7||6||5||30||26||+4||20
|-
|3||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|18||7||6||5||28||25||+3||20
|-
|4||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||6||7||5||35||28||+7||19
|-
|5||style="text-align: left;"|Мутала АІФ
|18||7||5||6||33||36||-3||19
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФ «Вікен» (Омоль)
|18||5||6||7||33||40||-7||16
|-
|7||style="text-align: left;"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)
|18||6||3||9||27||34||-7||15
|-
|8||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||4||6||8||27||31||-4||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||6||2||10||34||45||-11||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Лудвіка ФфІ
|18||4||3||11||22||39||-17||11
|}

Південно-західна група 1951–52 

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||13||2||3||43||22||+21||28
|-
|2||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||8||5||5||40||28||+12||21
|-
|3||style="text-align: left;"|«Норрбю» ІФ (Бурос)
|18||9||2||7||34||27||+7||20
|-
|4||style="text-align: left;"|Лундс БК
|18||8||3||7||35||32||+3||19
|-
|5||style="text-align: left;"|БК «Геккен» (Гетеборг)
|18||7||4||7||26||27||-1||18
|-
|6||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|18||7||3||8||26||22||+4||17
|-
|7||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||7||3||8||26||31||-5||17
|-
|8||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||7||2||9||23||30||-7||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Ландскруна БоІС
|18||5||4||9||24||30||-6||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Роннебю БК
|18||4||2||12||24||52||-28||10
|}

Кваліфікація

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1951 у Швеції
1952 у Швеції